Itchy steht für:

 ein Pseudonym von Mateo Jaschik (* 1978), deutsch-polnischer Sänger, Rapper und Musikproduzent
 einen Teil von Itchy & Scratchy
 die deutsche Punkrock-Band Itchy (Band)